Niemcy:
 Ferdinandshof – część gminy (Ortsteil) Oderaue w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland 
 Ferdinandshof – część gminy (Ortsteil) Neulewin w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland 
 Ferdinandshof – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 

Zobacz też:
 Torgelow-Ferdinandshof